Bilgi steht für:
 Bilgi (Karnataka), eine Stadt im Distrikt Bagalkot (Distrikt) im indischen Bundesstaat Karnataka
 Die İstanbul Bilgi Üniversitesi, eine private Universität in Istanbul

Bilgi ist der Familienname folgender Personen:
 Üstün Bilgi (* 1988), türkischer Fußballspieler